Surkis peut faire référence à :

 Surkiš, une localité du Kosovo.

Personnalités 

  (1949- ), homme d'affaires ukrainien,
  (1958- ), homme d'affaires ukrainien,
 Mordechai Surkis (1908-1995), personnalité politique israélienne.